Mistrzostwa Niemiec w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Niemiec w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 22 sierpnia i 24 października 2015 roku na Große Olympiaschanze w Garmisch-Partenkirchen i Schattenbergschanze HS106 w Oberstdorfie.

Mistrzynią Niemiec została Juliane Seyfarth. Wicemistrzynią została Katharina Althaus ex aequo z Anną Rupprecht ze stratą 1,5 punktu.

Mistrzem Niemiec został Severin Freund. Wicemistrzem został Andreas Wellinger, który przegrał z Freudem różnicą 29,7 punktu. Brązowy medal przypadł Andreasowi Wankowi, który do Freuda stracił 42,1 punktu.

Drużynowym mistrzem Niemiec został I klub z Bawarii, który pokonał drugą drużynę z Bawarii oraz pierwszą drużynę z Badenii-Wirtembergii. Te drużyny straciły odpowiednio 47,2 i 118 punktów.

Konkurs indywidualny mężczyzn (Garmisch-Partenkirchen, 24.10.2015)

Konkurs indywidualny kobiet (Oberstdorf, 22.08.2015)

Konkurs drużynowy mężczyzn na dużej skoczni (Garmisch-Partenkirchen, 23.10.2015)

Bibliografia 
 
 
 

Sezon 2015/2016 w skokach narciarskich
Mistrzostwa Niemiec w skokach narciarskich
2015 w Niemczech
Sport w Garmisch-Partenkirchen
Sport w Oberstdorfie